

Patronyme 

famille
 Famille Cunha, une des plus anciennes et nobles familles du Portugal ;

personnalités
 Ana Marcela Cunha (1992-), nageuse brésilienne ;
 Basil da Cunha (1985-), réalisateur, producteur, scénariste et cinéaste, de nationalité suisse et portugaise ;
 Benjamin Da Cunha (1993-), boxeur professionnel franco-portugais ;
 Eduardo Cunha (1958-), économiste, homme de radio et homme d'État brésilien ;
 Euclides da Cunha (1866-1909), écrivain brésilien ;
 José Anastácio da Cunha (1744-1787), mathématicien portugais ;
 Juliana Carneiro da Cunha (1949-), comédienne et danseuse brésilienne ;
 Luís Nani Carlos Almeida da Cunha (1986-), footballeur professionnel portugais ;
 Manuel Cunha (1962-), coureur cycliste portugais ;
 Richard E. Cunha (1922-2005), réalisateur américain ;
 Tristan da Cunha (1460-1540), navigateur portugais.

Toponyme

Cunha, municipalité située dans l'État de São Paulo ;
 Cunha Porã, municipalité située dans l'État de Santa Catarina ;

, une des paroisses civiles de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Sernancelhe, située dans le district de Viseu.

Voir aussi 
 Palais Ribeiro da Cunha, palais situé à Lisbonne